Wąż (herb szlachecki)
 gwiazdozbiór Węża
 USS Serpens